Formose Mendy ((1989-) – gwinejski piłkarz
 Formose Mendy (1993-) – gwinejski piłkarz
 Formose Mendy (2001-) – senegalski piłkarz